Элифаз ( «Мой Элохим — золото», стандартн. ивр. Элифаз или Элипаз, тибер. ивр. Lîp̄az / lîp̄āz) — библейский ветхозаветный персонаж; первенец Исава от его жены . У него было шесть сыновей, из которых Омар был первенцем, а остальные были Феман, Зефо, Гатам, Кеназ и, наконец, Амалек, который родился у его наложницы . Народ Амалека был исконным врагом народа Израиля.

Мидраш рассказывает, что, когда Иаков сбежал от Исава к своему дяде Лавану в Харран, Исав послал Элифаза преследовать и убить Иакова, его дядю, который также был его раввином. Когда они встретились, Иаков умолял Элифаза не убивать его, но Элифаз возразил, что ему нужно выполнить наставления своего отца. Иаков отдал Элифазу всё, что у него было, и сказал: «Возьми то, что у меня есть, потому что бедняк считается мёртвым». Элифаз остался доволен и оставил своего дядю и раввина бедными, но всё ещё живыми (Раши о Книге Бытия).

Согласно книге «Легенды евреев» (1909), автор которой Леви Гинцберг, Элифаз был пророком.

См. также 
 Авдий (пророк)

Примечания 

Персонажи Пятикнижия
Персонажи Книги Бытия
Идумеи